Должность командующего Средиземноморским флотом, или Главнокомандующего на Средиземном море () в звании вице-адмирал была официально утверждена Адмиралтейством в 1757 году. С 1665 по 1756 год сходные обязанности исполнял командующий Средиземноморской эскадрой в звании коммодора, позже контр-адмирала. Периоды, когда должность не была занята, оставлены пустыми.

Примечания 

Военно-морские силы Великобритании